Тускляк крестоцветный, или жужелица крестоцветная () — вид тускляков из семейства жужелиц и подсемейства харпалин (Harpalinae).

Описание 
Жук длиной от 8 до 9,5 мм. Тело зеленовато-чёрное.

Распространение 
Имеет широкое распространение и обычен на территории своего ареала. Распространён в умеренной зоне Евразии.

Экология и местообитания 
Взрослая особь растительноядная. Часто встречающийся в открытых землях с редкой растительностью, в садах, на обочинах дорог, карьерах, железнодорожной насыпи и другие.

Примечания

Ссылки 
 Amara (Amara) ovata F., 1792 — фотография К. А. Гребенникова

Тускляки
Животные, описанные в 1792 году